

Талицька сільська рада — сільське поселення, Добринський район, Липецька область
 Талицька сільська рада — сільське поселення, Совєтський район, Алтайський край